Eero Elo (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace finlandais. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lukko Rauma, il est repêché en  au total dans le repêchage d'entrée dans la LNH 2008 par le Wild du Minnesota. Il débute dans la SM-liiga en 2009. Il est choisi en  au total du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 par le HK Boudivelnik, une équipe qui ne participe pas encore au championnat de la KHL.  Il décroche le Kanada-malja 2013 avec l'Ässät.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2009-2010|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 19|| 7|| 3|| 10|| 6|| 3|| 1|| 0|| 1||2
|-
| KooKoo Kouvola|| Mestis|| 10|| 7|| 5|| 12|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2010-2011|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 31|| 7|| 8|| 15|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || Lukko Rauma|| SM-liiga|| 40|| 2|| 5|| 7|| 43|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 14|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sport Vaasa|| Mestis|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2012-2013 || Ässät || SM-liiga || 31|| 10|| 4|| 14|| 10|| 16|| 6|| 2|| 8|| 8
|-
| 2013-2014|| Ässät || Liiga|| 57|| 8|| 6|| 14|| 16||-|| -|| -|| -||- 
|-
| 2014-2015|| Ässät || Liiga|| 54||26 || 12|| 38|| 30||2 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| 2015-2016|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 56|| 18|| 10|| 28|| 14|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2016-2017|| Sibir Novossibirsk || KHL || 8|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| SCL Tigers || LNA || 39 || 11 || 17 || 28 || 14 || 6 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2017-2018|| SCL Tigers || NL || 48 || 15 || 	15 || 30 || 20 || 5|| 2|| 6|| 8||2 
|-
| 2018-2019|| SCL Tigers || NL || 41 || 17 || 10 || 27|| 12|| 6|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2019-2020|| Lukko Rauma || Liiga|| 17|| 2|| 3|| 5|| 4||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| SCL Tigers || NL || 10 || 6 || 0 || 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| CP Berne || NL || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2020-2021|| SC Langenthal || SL || 46 || 23 || 28 || 51|| 38|| 12|| 5|| 5|| 10|| 2

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 1|| 3|| 0|| -2|| align="left"| Cinquième place

Trophées et honneurs personnels 
 SM-liiga
 Champion de Finlande
 Victoire : 2013.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1990
Naissance à Rauma (Finlande)
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Choix de repêchage du HK Boudivelnik
Joueur du Lukko Rauma
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du KooKoo Kouvola
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du SC Langenthal
Joueur du CP Berne